

Storia 
 Muziris – antica città indiana, situata poco lontano da Kodungallur, nello Stato del Kerala

Zoologia 
 Muziris – genere di ragni della famiglia Salticidae